Ya-ch’ih Ho kan syfta på följande platser:

Kina 

 Yachi He, vattendrag, Guizhou, 
 Sancha He, vattendrag, Guizhou, 

Robotskapade Kinaförgreningar